Rhea (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Rhea Silvia, volgens een mythe de moeder van de stichters van Rome, Romulus en Remus
Rhea (maan), een maan van de planeet Saturnus
Rhea (geslacht), een geslacht Zuid-Amerikaanse loopvogels uit de orde Rheiformes
RHEA (band), een band uit Gent
Rhea County, een county van de Amerikaanse staat Tennessee

Personen met de achternaam Rhea
Caroline Rhea, een Amerikaanse actrice